

События 
 Болгары захватили всю Фракию. Арабы овладели Мидией.
 Ок. 712 — Ромеи (византийцы) сделали набег на арабов в Эгриси (Лазику). После отступления от столицы — Нокалакеви при неудачной осаде в горах задержался отряд в 200 человек. Май — Лев перешёл через Кавказ и разыскал их. С помощью армян ромеи Льва захватили и разрушили арабскую крепость Сидерон. Лев отправился в освобождённую аланами землю апсилийцев, которые помогли ему вернуться в Константинополь.
 Анспранд (ок. 657—712) — король лангобардов.
 Лиутпранд (ок. 690 — январь 744) — король лангобардов. Сын Анспранда и Теодорады. Избежал смерти от Ариперта II в раннем возрасте. Бежал в Баварию вместе со своим отцом. В Италию вернулся в 712 году и разгромил Ариперта II вместе с Анспрандом. Спустя три месяца Анспранд умер, и 13 июня 712 года Лиутпранд занял престол.
 Поход Кутейбы ибн Муслима на Самарканд. Взятие им Самарканда.
 712—756 — Император Китая Сюаньцзун (Ли Лун-ки) (Мин-хуан). Девизы «Кай-юань» (Начало эры) (713-41) и «Тянь-бао» (Небесная драгоценность) (742-55).
 Константинопольским патриархом стал Иоанн VI
 Составление исторической хроники Японии «Кодзики». Составитель О-но Ясумаро.

Родились 
 Ду Фу, поэт.
Теодорих IV,  король франков (721—737) из династии Меровингов.

См. также